Mitologia e história da Grécia Antiga
 Efialtes — político ateniense
 Efialtes (filho de Posídon) — dos dois gigantes chamados de Aloídas, filhos de Posídon e Ifimedia
 Efialtes (filho de Euridemo) — soldado grego que traiu o rei Leónidas I de Esparta na Batalha das Termópilas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história